Strada statale 82 – strada statale polacca
 Strada statale 82 della Valle del Liri – strada statale italiana